Quai des Célestins Peut désigner :
 Quai des Célestins, à Lyon, en France ;
 Quai des Célestins, à Paris, en France.